Gavin O’Connor (1964), amerikai filmrendező, színész
Gavin O’Connor (1972), ír színművész